Die Abkürzung DPT steht für:

 Demokratische Partei Turkmenistans
 Depth of Water, Wassertiefe – ein Datensatz in NMEA-0183
 Deutscher Eisenbahn Personen- und Gepäcktarif Teile I/II (DPT I/II)
 Deutscher Präventionstag
 Dipropyltryptamin
 Kombinationsimpfung gegen Diphtherie, Pertussis und Tetanus
 Druk Phuensum Tshogpa, die Bhutanische Partei für Frieden und Wohlstand

die Abkürzung Dpt oder dpt steht für:
 Dioptrie

DPT